Ел Кохиниљо има више значења:

 Ел Кохиниљо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Кохиниљо (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику